Pierrefitte kan syfta på:
 Pierrefitte, Corrèze
 Pierrefitte, Creuse
 Pierrefitte, Deux-Sèvres
 Pierrefitte, Vosges